El Pahónia, del bielorús , ‘caçador’ (), és un símbol històric del Gran Ducat de Lituània, la part occidental del qual esdevingué més tard Bielorússia. El Pahónia va ser el símbol estatal oficial de la República Popular de Bielorússia el 1918 i l'escut de Bielorússia oficial de 1991 a 1995.

Blasonament 
El blasonament del Pahónia bielorús és el següent:

Vegeu també 
 Escut de Bielorússia
 Escut de Lituània

Història de Bielorússia
Història de Lituània